Школа доктора Комаровского — украинская еженедельная телевизионная передача медицинской направленности, посвящённая различным аспектам детского здоровья и уходу за детьми. Производится украинской киностудией Film.ua, выходит на телеканалах Украины, России, Белоруссии и Молдавии. Также транслируется на русскоязычных каналах Израиля, Канады, Германии. Ведущий передачи — украинский педиатр Евгений Комаровский.

История 
Передача создана в начале 2010 года украинской киностудией Film.ua. Изначально задумывалась как популярная медицинская передача с четырьмя ведущими-врачами, однако после встречи с Комаровским генеральный продюсер Film.ua Television Алла Липовецкая изменила концепцию: Евгений Олегович стал автором и ведущим передачи, которая получила название «Школа доктора Комаровского».

«Мы пригласили Комаровского на кастинг. Но ещё на этапе переговоров он дал нам понять, что его не устраивает быть одним из четырёх ведущих. Он сразу сказал „до свидания“, чем поразил нас в самое сердце эдакой дерзостью…<…> … после кастинга он дал нам понять, что беспокоить его можно только по телефону и только в том случае, когда у нас будут достойные для него предложения. А иначе — не отвлекать его от реально нуждающихся в его помощи людей. И это зацепило».

Первый выпуск «Школы…» вышел 7 марта 2010 года на центральном украинском телеканале Интер и стал лидером утреннего эфира с долей 17,5 % и рейтингом 3,1 % (аудитория «18+» в городах с населением 50 тыс.+). Популярности первых выпусков способствовала пандемия «свиного гриппа» 2009—2010: «антиистерическая» статья Комаровского «„Свиной“ грипп как зеркало, в котором видно всё…»широко перепечатывалась и принесла доктору дополнительную известность.

Два года подряд передача становилась лауреатом украинской телевизионной премии Телетриумф: 2010 г. — в номинации «Познавательная программа. Стиль жизни»; 2011 г. — в номинации «Детская программа».

Выходит на каналах Украины (Интер, Интер+, К2), Белоруссии (Беларусь-1, Беларусь-24), Молдавии (СТС Mega, Canal 2, Canal 3). В России программа транслировалась на телеканалах «Семёрка (7ТВ)», «ТВ-3», «Пятница!» и «Мама».

Выпуски передачи публикуются на официальном сайте доктора Комаровского.

Структура и темы передачи 
Цели передачи обозначены Комаровским следующим образом:

«В своей передаче я не буду говорить, какие лекарства и в каких дозах нужно принимать детям. Я хочу, чтобы все поняли, что возможности мамы и папы в десятки раз больше, чем возможности педиатра. Только они должны знать, что́ нужно делать, а не думать, что их кто-то чему-то научит. А потом мы кричим, что мы все вымираем. Конечно, вымираем, потому что мы превратили материнство в подвиг. Моя задача — научить вас, как быть счастливыми мамами и не переставать быть женщинами.»

Каждая передача, посвящённая одной теме, касается детского здоровья или ухода за ребёнком (например, «Диатез», «Внутричерепное давление», «Прививки: реакции и осложнения», «Правила детского сна»).

В течение передачи её тема рассматривается во время «открытого приёма» в формате ток-шоу с участием публичных персон и их детей в роли пациентов, а затем в ответах доктора на вопросы аудитории.

В различных выпусках передачи участвовали Анатолий Кинах, Арсений Яценюк, Яна Клочкова, Владимир Зеленский, Вера Брежнева.

Ведущие 
 Доктор — Евгений Олегович Комаровский, известный украинский педиатр, автор более десятка популярных книг о здоровье ребёнка, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.
 «Луиза Васильевна» (собеседница доктора, представляющая взгляды «обычного человека») — Валентина Ильяшенко, актриса театра им. Ивана Франко, заслуженная артистка Украины.

В передачах также принимают участие постоянные «эксперты» — дети.

Ссылки 
 Страница передачи на сайте доктора Комаровского
 Страница передачи на сайте телеканала «Интер»
 Страница передачи на сайте студии Film.ua
 Критическая статья о передаче
 Интервью доктора Комаровского газете «Киевские Ведомости» (копия на сайте доктора, сайт газеты недоступен после её закрытия в 2010-м)
 Официальный YouTube канал Комаровского

Примечания 

Научно-популярные телепередачи
Телепередачи телеканала «Пятница!»
Телепередачи канала «Интер»
Телепередачи телеканала ТВ-3
Телепередачи, запущенные в 2010 году
Медицинские телепередачи